Кубок эмира Катара 2013 года — 41-й розыгрыш Кубка эмира Катара. В нём приняли участие клубы двух высших футбольных дивизионов Катара.

Жеребьёвка сетки турнира состоялась 1 апреля 2013 года.

Победителю турнира гарантировано участие в Лиге чемпионов АФК 2014.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд 

1 У Аль-Харитията играл дисквалифицированный игрок, и позднее Аль-Гарафе была присуждена техническая победа со счётом 3:0 и проход в следующий раунд.

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте rsssf.com
 Результаты на сайте goalzz.com

Кубок эмира Катара
Катар
Спорт в Катаре в 2013 году
Апрель 2013 года
Май 2013 года